El Puerto Deportivo de Motrico se sitúa en el municipio de Motrico, en la provincia de Guipúzcoa (España). Cuenta con 127 puesto de atraque para esloras menores de 6 m, 59 puestos para esloras entre 6-7 m, 37 puestos entre 7-8 m, 9 puestos entre 8-9 m y 13 puestos de atraque entre 8-12 m.

Instalaciones 
 Agua 40978 m²
 Zona Portuaria en Tierra 15541 m²
 Total 56519 m²

Servicios 
 Rampas de Varada 2
 Grúas 2 de 3 y 5 Tn
 Tomas de Agua 
 Tomas de Electricidad. Cofradía 
 Servicios Relacionados con la Pesca

Enlaces externos 
 Vista General Puerto
 Página oficial Ayuntamiento de Motrico 

Motrico
Puertos deportivos del País Vasco
Deporte en Guipúzcoa